El Tratado de El Pardo puede referirse a algunos de los siguientes tratados:

 Tratado de El Pardo (1728)
 Tratado de El Pardo (1739), comúnmente denominado Convención de El Pardo
 Tratado de El Pardo (1761)
 Tratado de El Pardo (1778)